Humboldt County kan syfta på

 Humboldt County, Kalifornien – ett county i USA
 Humboldt County, Iowa – ett county i USA
 Humboldt County, Nevada – ett county i USA
 Humboldt County (film) – en film från 2008